Menta puede referirse a:
 El género botánico Mentha.
 El nombre común de la planta Mentha aquatica.
 El nombre común de la planta Mentha arvensis.
 El nombre común de la planta Mentha longifolia.
 El nombre común de la planta Mentha pulegium.
 El nombre común de la planta Mentha spicata.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
 El nombre común de la planta Calamintha sylvatica.
 La ninfa Mente en la mitología griega.
 El color menta.